David Mercer (1928–1980) angol dramaturg
 David Mercer (1960) skót alpesisíző, olimpikon
 David Mercer (1961) olimpiai bronzérmes angol súlyemelő